Línea C-3o Línea C3 puede hacer referencia a:

 La línea C-3 del Cercanías Asturias;
 La línea C-3 del Cercanías Bilbao;
 La línea C-3 del Cercanías Madrid;
 La línea C-3 del Cercanías Murcia/Alicante;
 La línea C-3 del Cercanías Sevilla;
 La línea C-3 del Cercanías Valencia;
 La línea C3 de buses de Montevideo, Uruguay.